Иконников, Владимир:  Иконников, Владимир Дмитриевич (1920—2000) — Герой Советского Союза.
 Иконников, Владимир Степанович (1841—1923) — русский историк.